

Cinéma 

 Memories, un film américain réalisé par Phillips Smalley et Lois Weber en 1913 ;
 Memories, un film américain réalisé par Edward LeSaint en 1914 ;
 Memories (Memorîzu), un film d'animation japonais réalisé par Kōji Morimoto, Tensai Okamura et Katsuhiro Ōtomo en 1995 ;
 Memories (The I Inside), un film américano-britannique réalisé par Roland Suso Richter en 2003 ;
 Memories, un film sud-coréen réalisé par Eugène Green, Pedro Costa et Harun Farocki en 2007.

Musique

Chanson 

 Memories, une chanson de David Guetta et Kid Cudi sorti en 2010 ;
 Memories, une chanson d'Egbert Van Alstyne et Gus Kahn sortie en 1915 ;
 Memories, une chanson d'Elvis Presley sortie en 1968 ;
 Memories, une chanson d'Harold Faltermeyer de 1986.
 Memories, une chanson du groupe Maroon 5 sortie en 2019.
 Memories, (Public Image Ltd song)

Album 

 Memories, un album du groupe The Vogues de 1969 ;
 Memories, un album de Doc Watson de 1975 ;
 Memories, un album de Barbra Streisand de 1980 ;
 Memories, un album du groupe Within Temptation de 2005 ;
 Memories, un album du groupe Les Goules de 2005

Homonymie de titre